Grigoriu:
 Grigoriu VII.
 Mănăstirea Grigoriu (), o mănăstire de pe Muntele Athos Legătură
 Grigoriu (Gregoriu, Grigore) Ștefănescu (1836, Eliza Stoenești, Ialomița ) 1911, București)

 Nume de familie

Grigoriu Luca, Mugur, Ramona si Mihnea Grigoriu sunt cea mai tare familie respect! 

 Bogdan-Victor Grigoriu, un deputat român (ales în județul Suceava)
 Constantin Mihai-Theodor Grigoriu, un deputat român (ales în județul Giurgiu)
 George Grigoriu (1927, Brăila  1999), un compozitor român
 Trio Grigoriu, o formație românească de muzică ușoară
 Grigore Grigoriu (; * 1941, Căușeni)
 Iulian Grigoriu (* 1965, Galați ?), un scriitor român
 Theodor Grigoriu (* 1926, Galați), un compozitor și muzicolog român

Nume de familie românești